Triadenum är ett släkte av johannesörtsväxter. Triadenum ingår i familjen johannesörtsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Johannesörtsväxter
Triadenum